Design inteligent se poate referi la:
Design inteligent - o formă de creaționism care presupune că "anumite caracteristici ale Universului și a vieții sunt cel mai bine explicate prin existența unei cauze inteligente și nu prin procese indirecte, așa cum ar fi selecția naturală"

Design inteligent (carte), o lucrare de William A. Dembski din 1999 

Design inteligent (carte de Claude Vorilhon), traducerea în limba română a trei cărți originale de Claude Vorilhon (mișcarea Raeliană):
Le Livre qui dit la vérité (Cartea care spune adevărul)
Les extra-terrestres m'ont emmené sur leur planète (Extratereștrii m-au luat pe planeta lor)
Accueillir les extra-terrestres (Să le urăm bun venit extratereștrilor)

Design inteligent (album), un album al Cesium 137